Barbeaux peut faire référence à :

Patronymes 
 Victor Barbeaux (1913-1978), homme politique belge wallon, militant du Mouvement ouvrier chrétien,
 Michel Barbeaux (1947), homme politique belge wallon, membre du Centre démocrate humaniste.

Divers 
 Barbeaux, motif décoratif à base de fleurs de s, notamment sur les services de porcelaine.
 Les Barbeaux, groupe de musique de la région de Béziers.